Riebesell ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Riebesell (1883–1950), deutscher Versicherungsmathematiker und Präsident der Hamburger Feuerkasse
 Ulf Riebesell (* 1959), deutscher Meeresbiologe, Meereskundler und Hochschullehrer